Багинская — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Багинская, Анастасия Максимовна (род. 2005) — украинская певица.
 Багинская, Виктория Ильинична (1926—2012) — советская и российская писательница, педагог, собиратель песен и фольклора крымчаков.
 Багинская, Нина Григорьевна (род. 1946) — белорусская гражданская активистка, ставшая символом акций протеста в августе 2020 года после президентских выборов.